Il campionato di LBF di pallacanestro femminile 2006-2007 fu il 9º organizzato in Francia (69º in totale dal 1937).

La US Valenciennes Olympic vinse il campionato per la settima volta sconfiggendo il CJM Bourges Basket per 2-0.

Regolamento 
Le squadre classificate dal primo al dodicesimo posto al termine della regular season si qualificano ai play-off per l'assegnazione del titolo di campione di Francia.
La squadra ultima classificata viene retrocessa direttamente in NF 1.

Squadre partecipanti 
 CJM Bourges Basket
 US Valenciennes Olympic
 Tarbes Gespe Bigorre
 ASPTT Aix-en-Provence
 USO Mondeville Basket
 ESBVA-LM
 Lattes-Maurin Montpellier
 Mourenx BC
 Stade Clermontois AB 63
 Challes-les-Eaux Basket
 Saint-Amand-les-Eaux PH
 Cavigal Nice Sports Basket
 COB Calais
 ASPTT Arras

Stagione regolare

Classifica 

Legenda:
       Campione di Francia.
      Ammessa ai play-off.
      Retrocessa in NF 1.
  Vincitrice della Coppa di Francia 2007

Note:
Due punti a vittoria, uno a sconfitta.

Risultati

Play-off

Primo turno 
La gara di andata si è disputata il 16 aprile, il ritorno il 19 aprile.

Quarti di finale 
La gara di andata si è disputata il 25 aprile, il ritorno il 28 aprile. La gara di ritorno Valenciennes-Tarbes si è giocata il 30 aprile.

Semifinali 
La gara di andata si è disputata il 5 maggio, il ritorno l'8 maggio. La gara di ritorno Bourges-Villeneuve d'Ascq si è giocata il 9 maggio.

Finale 
Si sono disputate il 16 e il 18 maggio.

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008